Bojovnice je bojující bytost ženského pohlaví, válečnice. V různých oborech má různé speciální a přenesené významy:

v zoologii
bojovnice (Betta) – rod sladkovodních ryb z jihovýchodní Asie
bojovnice bělolemá (Betta albimarginata)
bojovnice bojovná (Betta bellica)
bojovnice nebojovná (Betta imbellis)
bojovnice pestrá (Betta splendens)
některá bojová plemena kura domácího
bojovnice indická
bojovnice staroanglická
bojovnice tosa čibi
bojovnice vietnamská

v astronomii
Bellatrix (latinsky „Bojovnice“) – γ Ori, hvězda v souhvězdí Orionu